Renate Lingor
 575 Renate
 Magda Pfrimer - Magda Renate Pfrimer
 Sílvia da Suécia - Sílvia Renate Sommerlath
 Renate (Itália)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos